Sarfap Ilua bezeichnet:
 Sarfap Ilua (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sarfap Ilua (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sarfap Ilua (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sarfap Ilua (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland